Aplicación puede referirse a:
 aplicación informática,
 aplicación matemática,
 aplicación móvil,
 aplicación web.